Collegio uninominale Abruzzo - 01 – collegio uninominale italiano per la Camera fra il 2017 e il 2022
 Collegio uninominale Abruzzo - 01 – collegio uninominale italiano per il Senato fra il 2017 e il 2022
 Collegio uninominale Abruzzo - 01 – collegio uninominale italiano per la Camera dalle elezioni del 2022
 Collegio uninominale Abruzzo - 01 – collegio uninominale italiano per il Senato dalle elezioni del 2022